Sycyna peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Sycyna, un village dans la voïvodie de Lublin
 Sycyna Północna, un village dans la voïvodie de Mazovie